Национальный чемпионат I 1989/1990 () — 88-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1989/1990
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1989 году
Спорт в Венгрии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990